Bairros do Brasil
Parque São Vicente (Mauá) — São Paulo

Parque São Vicente (Belford Roxo) — Rio de Janeiro

Parque São Vicente (São Vicente) — São Paulo

Desambiguações de topônimos